Antoni Onufry Giełgud (zm. po 1795) – starosta generalny żmudzki, kasztelan żmudzki
 Antoni Giełgud (1792–1831) – generał powstania listopadowego